Märzrevolution steht für:

 die Anfangsphase der Revolution in den Staaten des Deutschen Bundes, siehe Deutsche Revolution 1848/1849, auch Märzrevolution 1848 in Berlin
 auch im Kaisertum Österreich, siehe Revolution von 1848/1849 im Kaisertum Österreich
 die Revolution 1848 in Dänemark, siehe Märzrevolution (Dänemark)
 der Märzaufstand von 1920, auch unter Ruhraufstand bekannt
 die Machtergreifung der Baath-Partei 1963 in Syrien, siehe Revolution des 8. März